Érdemrendek, lovagrendek
 (Alfamai) Szent György-rend:  1201-ben alapított spanyol egyházi lovagrend.
 Szent György-rend:  eredetileg 1769-ben alapított orosz érdemrend, melyet 1994-től Oroszország ismét adományoz. 
 Szent György Lovagrend: magyar alapítású lovagrend, melyet 1326. április 24-én, Szent György napján Károly Róbert király alapított.
 Szent Mihály és Szent György-rend (Order of St Michael and St George): brit kitüntetés, 1818-ban alapította György brit királyi herceg (utóbb IV. György király).  
 Szent György Királyi Lovagrend II. Miksa Emánuel által alapított bajor kitüntetés, mára megszűnt.  

Hasonló nevűek
Szent György-kereszt: orosz katonai érdemrend, 1807–1917 között a Szent György-renddel párhuzamosan adományozták.
György-kereszt: brit katonai kitüntetés, 1940-ben VI. György király alapította, rövidítése GC.  
Szent György kereszt: címertani alakzat.